Der Cadillac CT6 (Abkürzung für Cadillac Touring 6) ist ein Pkw der Oberklasse der US-amerikanischen Automarke Cadillac.

Modellhistorie und Produktion 
Die Limousine wurde auf der New York International Auto Show (NYIAS) 2015 formal das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Das Fahrzeug wurde ab dem  an der Detroit-Hamtramck Assembly Plant von General Motors in Serienproduktion gebaut und basiert auf der Omega-Plattform von General Motors. Die ersten Verkäufe in den USA begannen im März 2016. Am  kam der CT6 auch zu den europäischen Händlern. Der deutsche Einstiegspreis für den maximal  leistenden 3,0-Liter-Ottomotor mit Turboaufladung betrug zu diesem Zeitpunkt 73.500 €.

Die Auswahl an Motoren erstreckte sich ursprünglich auf einen turbogeladenen 2-Liter-Vierzylinder mit , einen 3,6-Liter-V6 mit  und einen turbogeladenen 3,0-Liter-V6 mit . Auf der NYIAS 2018 wurde für das Modelljahr 2019 ein Facelift und unter der Bezeichnung „V-Sport“ eine auf 275 Exemplare limitierte Variante mit twin-turbo aufgeladenem V8-Ottomotor aus der Blackwing-Reihe vorgestellt, Ende 2018 wurde sie auf Cadillac CT6-V umbenannt.

Ursprünglich sollte die Produktion in Detroit im  ersatzlos eingestellt werden. Letztendlich geschah das im . Im chinesischen Jinqiao wird der CT6 weiterhin gebaut.

CT6 PHEV 
Auf der Shanghai Auto Show 2015 wurde der formal CT6 PHEV vorgestellt. In China kam der Plug-in-Hybrid im   auf den Markt. In den Vereinigten Staaten wird das Fahrzeug seit dem zweiten Quartal 2017 verkauft. Die elektrische Reichweite gibt Cadillac für die USA mit 31 Meilen (EPA-Messung nach US-Norm), also 50 Kilometern an. In China liegt die elektrische Reichweite nach dortiger Prüfnorm bei 80 km.

Fahrerassistenzsysteme 
Cadillac bietet für den CT6 unter der Bezeichnung “Super Cruise” ein System für teilautonomes Fahren an, das eine Weiterentwicklung der adaptiven Geschwindigkeitsregelung ist. Dabei werden die Aufmerksamkeit, die Blickrichtung und die Position des Kopfs des Fahrers durch eine Infrarotkamera im Lenkrad überwacht. Die Komponenten für das Lenkrad werden von Osram und Joyson Safety Systems zugeliefert. Über eine mehrfarbige LED-Leiste (“RGB MultiLED”), die im Lenkrad untergebracht ist, wird der Betriebsstatus des Systems ausgegeben.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Zwischen 2016 und 2019 sind in Deutschland insgesamt 140 Cadillac CT6 neu zugelassen worden. Dabei besitzen alle Exemplare einen Allradantrieb. Mit 55 Einheiten war 2017 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Einzelnachweise

Weblinks 

Fahrzeug der Oberklasse
Limousine
Hybridelektroautomodell